Název Hořice má více obcí:
 Hořice (okres Jičín) – město v okrese Jičín
 Hořice (okres Pelhřimov) – obec v okrese Pelhřimov
 Hořice na Šumavě – obec v okrese Český Krumlov
 Dolní Hořice – obec v okrese Tábor
… i částí obcí:
 Hořice (Blansko) – část města Blansko v okrese Blansko
 Hořice (Spálené Poříčí) – část obce Spálené Poříčí v okrese Plzeň-jih
 Horní Hořice – část obce Dolní Hořice v okrese Tábor
… a vrchol:
 Hořice (Blatenská pahorkatina) (571 m) – vrchol v Nepomucké vrchovině, východně od Životic v okrese Plzeň-jih

Externí odkazy